Władimir Siergiejewicz Sołowjow (1853–1900), rosyjski myśliciel, teolog, poeta i publicysta
 Władimir Aleksandrowicz Sołowjow (1912–1974), funkcjonariusz NKWD
 Władimir Aleksiejewicz Sołowjow (ur. 1946), radziecki kosmonauta
 Władimir Rudolfowicz Sołowjow (ur. 1963), rosyjski dziennikarz i propagandysta
 Władimir Romanowicz Sołowjow (1909—1968), radziecki aktor